Le Death Shadow (en version française L'Ombre de la Mort) est le nom d'une série de trois vaisseaux spatiaux imaginaire appartenant à l'univers d’Albator. Il existe en deux modèles différents. Il apparaît pour la première fois dans le film d'animation Galaxy Express 999 de Rintaro.

Les différents Death Shadows 
Dans les œuvres ou adaptations d'œuvres de Leiji Matsumoto, on peut répertorier trois versions du Death Shadow :

 Le Death Shadow I : vu dans L'Anneau des Nibelungen : Les Walkyries et L'Anneau des Nibelungen : Siegfried et commandé par Great Harlock.
 Le Death Shadow II : vu à la fin de L'Anneau des Nibelungen : Siegfried et Cosmowarrior Zero. C'est le premier vaisseau commandé par Albator.
 Le Death Shadow III : vu dans Albator 84 et Albator 84 : L'Atlantis de ma jeunesse. Il a le même design que le Death Shadow I.

Caractéristiques 
Tout comme l'Arcadia, l'autre vaisseau commandé par Albator, il existe en deux modèles différents. Le premier est toujours appelé Death Shadow et est cornu. Le second est vert kaki et possède le même design que l'Arcadia V dont il est inspiré.

Les Death Shadows cornus 
Il s'agit du modèle des versions I et III. Le premier est commandé par Great Harlock, le père d'Albator et conçu par le Docteur Ôyama, le père de Tochiro. Le troisième est commandé par Albator lorsqu'il combat pour les forces terriennes dans Albator 84 : L'Atlantis de ma jeunesse. Il sera ensuite utilisé par les humanoïdes pour combattre Albator dans Albator 84. Il est traduit par « L'Ombre de la Mort » en français.

Le Death Shadow II 
Ce second Death Shadow a été construit par le Docteur Ôyama et achevé par son fils Tochirô Ôyama. C'est le premier vaisseau à être commandé par Albator. Il est vert kaki. Tochiro s'en inspirera pour créer l'Arcadia V qui a le même design mais est bleu. Ces évènements sont relatés dans L'Anneau des Nibelungen : Siegfried. C'est cette version qui apparaît également dans Cosmowarrior Zero, série mettant en scène le jeune Albator et se situant chronologiquement juste après L'Anneau des Nibelungen. Il s'agit bien donc du même vaisseau.

Cependant il existe une différence entre ces deux séries. La version de l'animé Cosmowarrior Zero a des tourelles qui ne sont pas rétractables dans la carlingue, alors que la version de L'Anneau des Nibelungen a des tourelles partiellement encastrées dans la carlingue comme la version de l'animé Albator 78. Notons que sur la couverture du tome 1 du manga Capitaine Albator (dont est tirée Albator 78), l'Arcadia apparaît en vert et non en bleu comme dans la série télévisée. Il est donc parfaitement identique en tout point avec le Death Shadow II de L'Anneau des Nibelungen, seuls le nom et le design de l'intérieur (notamment la passerelle) changent.

Développement graphique 
Le premier Death Shadow à apparaître dans les récits est le Death Shadow III dans Albator 84. Le vaisseau réapparaît ensuite dans le manga L'Anneau des Nibelungen : Les Walkyries où l'avant du vaisseau est très proche du Death Shadow III, mais les flancs n'ont rien à voir et l'arrière aussi diverge sur de nombreux détails. Dans L'Anneau des Nibelungen, il est présenté comme première version du vaisseau. Quelques chapitres plus tard, une deuxième version du vaisseau fait son apparition : le Death Shadow II dont le design est le même que le premier Arcadia vu dans le manga Capitaine Albator.

Autour du vaisseau 
À la page 137 du Tome 1 de L'Anneau des Nibelungen, on peut voir un vaisseau ennemi qui a un design très proche du Death Shadow I. Seul le design de l'arrière du vaisseau est très différent. Curieusement Albator ne dit rien sur cette étrange ressemblance avec le vaisseau de son père. En réalité, ce vaisseau est une carcasse vide qui dissimule un vaisseau téléguidé par Alberich, le frère de Miimé.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Achlys, un personnage de la mythologie grecque correspondant à l’« ombre de la mort ».

Liens externes 
  (Contient les différents designs du Death Shadow)

Albator
Vaisseau spatial de fiction